Узянь (), Узян — микрорайон в селе Ургаза Баймакского района Республики Башкортостан. В 1968 году включен в состав поселка Центральной усадьбы Зилаирского зерносовхоза Баймакского района БАССР.

География

История 
Дата прибытия основателей — 19 июня 1928 г. Официальная дата основания деревни Узян (начала разбивки приусадебных мест) — 31 августа 1928 г. Первоначальное название деревни — Өс Үзән, официальное — Узянь, среди населения — Узян. Деревня названа в память о местах кочевок на приузенских землях Уральского казачьего войска (сегодня Западно-Казахстанская область Республики Казахстан).

Узян основан в 1928 г. башкирами деревни Таш-Кустьяново (Ташбулатово) Имилеевской волости Пугачевского уезда Самарской губернии (сегодня сельское поселение Южное муниципального образования Большеглушицкого района Самарской области).

Позднее, в 1930 г., в ходе организации коневодческого совхоза в Зилаирском кантоне, в Узян переселились жители деревни Гайсарово Акирово и Янгулово.

В 1928 г. — 20 августа 1930 г. — в составе Янгазинского сельсовета Таналыкской волости Зилаирского кантона БАССР, 20 августа 1930 г. — 20 сентября 1933 г. — в составе Баймурзинского сельсовета Баймак-Таналыкского района БАССР, 20 сентября 1933 г. — 1955 г. — в составе Баймурзинского сельсовета Баймакского района БАССР, с 1955 г. по 9 июля 1959 г. — в составе Ишмухаметовского сельсовета Баймакского района БАССР, с 9 июля 1959 г. по 1968 г. — в составе Ишмухаметовского сельсовета Баймакского района Республики Башкортостан. В 1968 г. деревня Узян включен в состав поселка Центральная усадьба Зилаирского зерносовхоза Баймакского района.

Деревня Узян в 1928—1930 гг. находится в составе товарищества по общественной обработке земли «Янги-Узян» Таналыкской волости Зилаирского кантона БАССР, в 1930—1933 гг. — в составе колхоза «Янги Юл» Баймак-Таналыкского района БАССР, в 1933—1951 гг. — в составе колхоза «Янги Юл» Баймакского района БАССР, в 1951—1957 гг. — в составе колхоза «Яны тормош» Баймакского района БАССР.

Население 
Историческая численность населения:

В 1929 г. в 40 дворах проживало 197 человек, 1930 г. — 221 чел.в 43 дворах, в 1933 г. — 298 чел.в 57 дворах, в 1939 г. — 372, в 1944—1945 гг. — 266, в 1946—1948 гг. — 296, в 1959 г. — 221.
 Родовые подразделения
ай-һай, айыу, апанды, атайсал, биш һары, бүре, ирлән, ҡалтырсаҡ, ҡыҙыу араһы, ҡаракөтән, ҡаратун, ҡашыҡ бирмәҫ, кәзә, мышы, нураткул, сайфетдин, сапин (сапый), соҡсор, йыуан ҡуныс араһы, тамьян, трауай (торобай) токомо, туғыҙ ҡаҙан.

Экономика 
Узянцы занимались скотоводством, земледелием.

В 1930 г. земельная площадь колхоз «Янги Юл» (председатель Гайсар Якупов) — 120 га пшеницы и 15 га овса. В личном пользовании жителей д. Узян были сенокосные угодья 210 га для прокормления 224 голов различного скота (75 лошадей, 115 КРС, 16 овец, 4 козы и 14 верблюдов).

В 1936 г. на колхозном балансе числились канцелярия, магазин, зерносклад, ферма школьный участок — 2,30 га, кладбище — 2 га, скотомогильник — 2 га, дорога районного значения — 23,04 га, усадебные земли и сенокос в единоличном пользовании — 8,30 га, усадебные земли рабочих совхоза — 1,47 га. Итого — 49,11 га. В фактическом пользовании колхоза было 2491,39 га земли.

Ссылки 
к.и.н. М. М. Маннапов. Историческая справка по д. Узян (Үҙән ауылы) Баймакского района http://urgaza.ru/historical-background/people-and-years/150/2084/
Исчезнувшие населённые пункты Баймакского района